The Second Barbra Streisand Album () — второй студийный альбом Барбры Стрейзанд, вышел в августе 1963 года на лейбле Columbia Records, спустя всего шесть месяцев после выхода её дебютной работы The Barbra Streisand Album. Диск был записан всего за 4 дня, в июне 1963 и уже в августе попал на прилавки магазинов. 12 мая 1964 года альбом The Second Barbra Streisand Album был сертифицирован RIAA как золотой и стал первым золотым альбомом певицы. В 1963 году альбом был продан в США в количестве миллиона экземпляров, по всему миру в количестве 1 300 000 копий.

Об альбоме 
«Мой новый альбом называется The Second Barbra Streisand Album (Второй альбом Барбры Стрейзанд), потому что так и есть», — сказала Барбра репортеру в 1963-м году. «Почему я должна называть альбом каким-то необычным названием, которое всё равно никто не вспомнит?».

Второй альбома вместил в себя в основном песни, которые певица исполняла на эстрадных подмостках, во время своих знаменитых выступлениях в ночных клубах. Питер Даниелс, один из авторов песен в одном интервью сказал:
«Большая часть материала — песни, которые мы использовали в течение двух с половиной лет… Я был приятно удивлен, когда дирижёр Питер Матц написал к песням оркестровые партии». Это было невероятное сотрудничество.

Продюсер Майк Берникер продюсировал студийные сессии с Питером Матцэм, который делал аранжировки песням и дирижировал небольшим оркестром.

Джул Стайн, написавший музыку для бродвейской постановки «Смешная девчонка», написал также небольшой комментарий на оборотной стороне обложки альбома:
«БАРБРА СТРЕЙЗАНД… Что делает её уникальным и изобретательным талантом, которым она является? Слушая этот альбом снова и снова, я сделал один вывод: помимо обладания данным Богом певческим голосом, Барбра — первая девочка, которую я когда-либо слышал, предстающая как великая актриса в каждой песне. Барбра заставляет каждую песню походить на хорошо написанную трехактную постановку, потрясающе исполненную за три минуты. Хотя это та же самая Барбра Стрейзанд, она исполняет захватывающую новую „роль“ в каждой песне. В начале она отображает свой характер; затем она создает конфликт (заставляющий текст песни значить несколько больше, чем он кажется), тогда она делает потрясающее заключение — такое, чтобы, даже после слушания только одной песни, длительность которой лишь несколько минут, каждый остался поражен ею.

Барбра понимает то, что она поет, понимает, что значит текст. Я был одним из ранних, первых поклонников Барбры Стрейзанд и за все годы написания песен для известных исполнителей, я никогда не испытывал такого волнения, которое я испытал, слушая этот альбом. Единственная вещь, которая сможет поразить меня больше, — услышать, что Барбра поет в моем новом мюзикле, созданном в сотрудничестве с Бобом Мерриллом, мюзикле, основанном на жизни Фанни Брайс. Мы не можем дождаться первой репетиции!!»

Невыпущенные песни 
8 февраля 1963 Стрейзанд записала песню Коула Портера, «Who Would Have Dreamed» из бродвейского шоу 1940 года Panama Hattie (в главной роли — Этель Мерман). Эта запись никогда не выпускалась. Стрейзанд также попыталась записать песню «It Had to Be You» для второго альбома в июне 1963. В ноябре песня была перезаписана и включена, вместо этого, на The Third Album.

Коммерческий успех 
С альбома были выпущены 2 сингла, но так же как и в случае с синглами первого диска, они не попали в чарт. Песня «» была выпущена на виниле в ноябре 1962 года в нью-йоркских магазинах в размере лишь 500 копий и так и не была отправлена на радиостанции. Второй сингл — «» также был выпущен в ноябре 1962 с би-сайдом «».

Несмотря на это, альбом всё ещё был успешен в продажах. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 14 сентября 1963 года и 9 ноября достиг своего наивысшего положения — № 2 (первый альбом в ту неделю оказался на 9-й строчке). В общей сложности альбом провел в чарте 74 недели. 12 мая 1964 года The Second Barbra Streisand Album был сертифицирован как золотой.

Первые три альбома Барбры были изданы на CD впервые в 1987 году. Однако, диски были с дефектами. Позже, это объясняли тем, что Columbia не смогли найти оригинальные записи альбома, но всё же выпустили CD. В октябре 1993 года все три альбома были вновь переизданы с новым оформлением как часть проекта 11 Essential Barbra Streisand Releases. Релиз был подготовлен Джоном Арриэсэм (он также работал над Just for the Record…).

Обложка альбома 
Фред Глэзер рассказал о том, как была создана обложка альбома:
«С каждой новой укладкой волос я фотографировал её. У меня был фотограф [Вуди Кузуоми], живущий без арендной платы на верхнем этаже моей студии. Он фотографировал большинство моих клиентов, когда я работал над ними. Я настоял на этом. Зеркало может показать так много, но фотография говорит все. У нас было много сессий с Барброй. Это была не просто фотография певицы с новой прической, нет. Я хотел создать ей стиль, получить верный взгляд на неё, фотографию, которую мы в конечном счете выбрали посредством долгого процесса отбора.»

Оригинальная обложка винила была «отбелена» и получилась очень монохроматической. Из-за этого нос певицы был едва различим на фотографии. Когда альбом был перезидан на CD, оригинальная фотография Кузуоми была восстановлена в великолепных серых тонах, без ретуши.

Список композиций 

Не попавшие на альбом песни
 When the Sun Comes Out (версия 1962 года)
 My Coloring Book (версия 1962 года)
 Lover, Come Back to Me (версия 1962 года)

Над альбомом работали 
 Барбра Стрейзанд — вокал
 Майк Берникер — продюсер
  — аранжировщик и дирижёр
 Питер Дениэлс — дополнительный материал
 , Фрэнк Лайко — звукооператоры
  — дизайн
 Вуд Кузуоми — фото с обложки
 Джул Стайн — аннотации для буклета

Примечания

Литература 
 
 

Альбомы Барбры Стрейзанд
Альбомы Columbia Records